Okręty US Navy o nazwie USS  "Caldwell":
 Pierwszy  był okrętem prototypowym niszczycieli typu Caldwell. Wszedł do służby w 1917, brał udział w działaniach I wojny światowej. Wycofany ze służby w 1922.
 Drugi  był niszczycielem typu Benson. W służbie w latach 1942-146.

Caldwell